Damar kan syfta på följande platser:

Indonesien 
1 Pulau Damar (ö i Indonesien, Moluckerna), 
2 Pulau Damar (ö i Indonesien, Maluku Utara),

Jemen 
3 Dhamār (guvernementshuvudort), Dhamar, Madīnat Dhamār,

Turkiet 
4 Damar (ort i Turkiet), Artvin,

USA 
5 Damar, Kansas, ort, Rooks County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Jemenförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar
Robotskapade USAförgreningar